Анхис — герой из рода дарданских царей в древнегреческой мифологии, правнук легендарного Троя, сын Каписа и Фемисты.
 (1173) Анхис — крупный троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.